Linars est le nom de plusieurs communes en France :
 Linars dans le département de la Charente
 Linars, ancienne commune du Lot, aujourd'hui intégrée à Concorès